57-й чемпионат мира по хоккею с шайбой проходил в Германии, в городах Мюнхен и Дортмунд с 18 апреля по 2 мая 1993 года. В турнире участвовали 12 сборных. На предварительном этапе команды были разбиты на 2 группы по 6 команд. После предварительного этапа 4 команды из каждой группы вышли в стадию плей-офф. Чемпионом мира стала сборная России, обыграв в финале сборную Швеции.

Предварительный этап

Группа А 
Место проведения матчей: город Мюнхен.

Итоговое положение

Группа В 
Место проведения матчей: Дортмунд.

Итоговое положение

Финальный этап 
Место проведения — Мюнхен, арена «Олимпияхалле».

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение команд

Бомбардиры

Лучшие игроки 
 Лучший вратарь:  Петр Бржиза
 Лучший защитник:  Дмитрий Юшкевич
 Лучший нападающий:  Эрик Линдрос

Символическая сборная турнира 
 Вратарь:  Петр Бржиза
 Защитники:  Илья Бякин —  Дейв Мэнсон
 Нападающие:  Ульф Дален —  Эрик Линдрос —  Микаэль Ренберг

Приз «Справедливой игры» 
 Сборная Швейцарии

Чемпион

См. также 
 Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1993
 Группа С чемпионата мира по хоккею с шайбой 1993
 Квалификационный турнир второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 1993

Примечания